Hopkins County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Hopkins County, Kentucky 
 Hopkins County, Texas